Мали-Београд () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 524 жителя (по переписи населения 1991 года — 503 жителя).

Демография 
В селе Мали-Београд, по переписи 2002 года проживали 430 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,1 лет (42,6 года у мужчин и 41,7 года у женщин). В селе есть 178 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,94.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины